Charmion steht für:

 Charmion (Dienerin Kleopatras) (1. Jahrhundert v. Chr. – 12. August 30 v. Chr.), Dienerin Kleopatras VII.
 Charmion (Artistin) (Laverie C. Cooper, 1875–1949), US-amerikanische Trapezartistin